Pokharathok peut faire référence à :
 Pokharathok, un village du Népal situé dans le district d'Arghakhanchi ;
 Pokharathok, un village du Népal situé dans le district de Palpa.